

Arg ou arg 
Arg ou arg est une abréviation qui peut signifier :
 , en mathématiques ainsi que parfois en jargon informatique ;
 arginine, un acide aminé ;
argot
 un grognement, comme erf gnarf arf et autres.

Arg est un nom qui peut désigner :
 Arg, un autre nom du Palais présidentiel de Kaboul.

arg est un code qui peut signifier :
 arg, l’aragonais, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

ARG 
ARG est un sigle qui peut signifier :
 Alternate Reality Game, (en français : jeu en réalité alternée) ;
 Athénée Royal Gilly, une école secondaire de Charleroi en Belgique ; 
 Athénée Royal de Ganshoren, une école située à Bruxelles en Belgique ;
 annexe de remise en garantie (ou Credit Support Annex en anglais), un document juridique qui réglemente la gestion de collatéral entre deux contreparties d'une transaction de prêt/emprunt.

ARG est un code qui peut signifier :
 Argentine selon
 la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 la liste des codes pays du CIO,
 la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
  ;
 .

Code
Abréviation